Gliese ist Familienname folgender Personen:
 Andreas Gliese (* 1968), deutscher Politiker (CDU)
 Carsten Gliese (* 1965), deutscher Fotograf und Künstler
 Rochus Gliese (1891–1978), deutscher Bühnenbildner und Filmregisseur
 Wilhelm Gliese (1915–1993), deutscher Astronom

Gliese bezeichnet verschiedene Himmelskörper im Gliese-Katalog, z. B.:
 (1823) Gliese, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Gliese 445, ein Stern im Sternbild Giraffe
 Gliese 581, ein Stern im Sternbild Waage
 Gliese 667, ein Dreifachstern im Sternbild Skorpion
 Gliese 710, ein Stern im Sternbild Schlange
 Gliese 777, ein Doppelstern im Sternbild Schwan

Siehe auch:
 Kliese
 Cleese